Salimi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Salimi (1937–2016), iranischer General
 Sayed Baqer Mir Salimi (auch Sayed Baqir Agha; * 1989), afghanischer Fußballspieler